Georgi Todorow ist der Name folgender Personen:

* Georgi Todorow (General) (1858–1934), bulgarischer General
 Georgi Todorow (Gewichtheber) (* 1952), bulgarischer Gewichtheber
 Georgi Todorow (Leichtathlet) (* 1960), bulgarischer Kugelstoßer